

Кріксайд — місто, штат Кентуккі
 Кріксайд — місто, штат Пенсільванія